Мелек — назва села Некрасове Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Мелек-Чесменський курган — споруда для поховання IV століття до нашої ери, розташована у центральній частині Керчі, АР Крим, Україна.
 Абусір-ель-Мелек (Абусір, з древньоєгип. Дім Осіріса) — населений пункт в Єгипті, південніше Каїра.
 Тавусі Мелек, Малак Тавус, Пірі Малакі-Таус, Мелек-Тавуз (з курдської Tawusî Melek, Tawisî Melek та Tawusê Melek) («ангел-павич») — голова ангелів в релігії єзидів.
 Мелек — село, громада округу Нітра, Нітранський край Словаччини.

Див. також 
 Молох, Моле́х (Μολοχ, מולך, Мелек) — шановане в Ханаані, Палестині, Фінікії та Карфаген і божество природи й сонця
 Мілк, мелек — титул царя у семітських народів. Категорія: Фінікія Категорія: Царі Ізраїлю